Benson and Hedges Masters 1986 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 26 stycznia – 2 lutego 1986 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

W finale turnieju Cliff Thorburn pokonał Jimmy'ego White'a 9-5.

Nagrody finansowe 
Zwycięzca: £45 000

Łączna pula nagród: £175 000

Drabinka turnieju

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1985/1986

Bibliografia 
 Snooker Database – Wyniki turnieju

Linki zewnętrzne 
 Turniej Masters w serwisie 147.pl

1986 w sporcie
Masters